«Булдогс», также «Булдогз» ( — «бульдоги») — слово, присутствующее в названии ряда спортивных команд.

Спортивные коллективы

Австралийский футбол 
 «» — клуб Австралийской футбольной лиги.

Американский футбол 
 «» — клуб Национальной футбольной лиги, в 1924 году объединённый с «Кливленд Булдогс».
 «» — клуб Национальной футбольной лиги, в 1927 году объединённый с «Нью-Йорк Джайентс».

Регби 
 «» — южноафриканский клуб, выступающий в Кубке Карри.

Регбилиг 
 «» — британский клуб, чемпион Регбийной лиги Англии (1924).
 «Кентербери-Бэнкстаун Булдогс» — австралийский клуб, участник Национальной регбийной лиги.
 «» (ныне — «Порт-Морсби Вайперс») — клуб Национальной регбийной лиги Папуа — Новой Гвинеи.

Спидвей 
 «» — выступавшая в Британской лиге команда, прекратившая существование в 1978 году.
 «» — название в 2006—2007 гг. британской команды «Рединг Рэйсерс».

Хоккей 
 «» — итальянский клуб, играющий в Серии А.
 «Гамильтон Булдогс» — канадский клуб, участник Американской хоккейной лиги.
 «Дорнбирн Булдогс» — австрийский клуб.
 «Квебек Булдогз» — канадский клуб, бывший участник Национальной хоккейной лиги.
 «» — бельгийский клуб, играющий в лиге БеНе.
 «Оденсе Бульдогс» — датский клуб.